Higurashi:
 Higurashi (цикады) — латинское название рода семейства цикад.
 Higurashi no Naku Koro ni — Аниме, серия японских додзинси-игр